Chalino () – nazwa toponimów w Rosji

 Chalino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Chalino – wieś w rejonie sołncewskim obwodu kurskiego
 Chalino – wieś w obwodzie włodzimierskim

Strony ujednoznaczniające